Gloss – sinonimo di lucidalabbra
 Gloss (o "Gloss Units") – unità di misura della brillantezza di un materiale
 Gloss – personaggio dei fumetti DC Comics, membro dei Nuovi Guardiani
 Gloss – serie televisiva neozelandese
Gloss – film diretto da Andrej Končalovskij